Gelehrter (cu varianta Ghelerter) este un nume german care se poate referi la:
 (Solomon) "Moni" Gelehrter (Ghelerter) (n. 1905, Iași  d. 1979, București), un om de teatru român-evreu
 (Litman) "Leon" Ghelerter (n. 1873, Iași  d. 1945, București), om de teatru român-evreu
 (Lucian) "Lou" Gelehrter (Ghelerter) (n. 1946, București), un arhitect israelian activ la Ierusalim, de origine română

Evrei români
Nume de familie evreiești
Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale